Baglio ist

 eine spezielle Bauform von Landhäusern in Sizilien

 der Familienname folgender Personen:

 Aldo Baglio (* 1958), italienischer Komiker und Filmregisseur
 Ben M. Baglio (* 1960), US-amerikanischer Kinderbuchautor